40-й выпуск  Вольта Лимбург Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 30 марта 2013 года в рамках Европейского тура UCI 2013. Победу одержал немецкий велогонщик Рюдигер Зелиг из .

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 4 команды категории UCI ProTeam, 11 проконтинентальных и 10 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 185 гонщиков. До финиша доехал 61 спортсмен.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Вольта Лимбург Классик 2013 на FirstCycling
 
 
 
 

2013 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Март 2013 года